Naselja u BiH:
 Dubnica (Kalesija, BiH)
 Dubnica (Milići, BiH)